Котляре́вський — поширене українське прізвище (за професійною ознакою), походить від назви фаху котляр.

Носії

А 
 Котляревський Арсеній Миколайович (1910—1994) — заслужений діяч мистецтв України, музикознавець.

І 
 Котляревський Іван Арсенійович (1941—2007) — український музикознавець й педагог, доктор мистецтвознавства, заслужений діяч науки і техніки України.
 Котляревський Іван Петрович (1769–1838) — український письменник, поет, драматург, засновник сучасної української літератури.

М 
 Котляревський Матвій Зиновійович (1908 —1988) — перший директор київського заводу «Радіоприлад».

Н 
 Котляревський Нестор Олександрович (1863—1925) — український історик, викладач.

О 
 Котляревський Олександр Олександрович (1837–1881) — український етнограф, філолог, славіст.

П 
 Котляревський Петро Степанович (1782—1852) — російський генерал від інфантерії українського походження.

Т 
 Котляревський Тимофій Терентійович (? —1800) — писар, а згодом військовий отаман (1797—1799) Чорноморського козацького війська.

Я 
 Котляревський Ярослав Вікторович (1981) — український економіст, доктор економічних наук.

Див. також
 Котляревські (дворянські роди)
Котляревська